Sciara (Palermo), een gemeente in de Italiaanse provincie Palermo
Sciara (Giarre), een plaats in de Italiaanse gemeente Giarre
Sciara (geslacht), een geslacht van muggen